Inspiration Point bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Inspiration Point (Colorado)	
 Inspiration Point (Alpine County, Kalifornien)	
 Inspiration Point (El Dorado County, Kalifornien)	
 Inspiration Point (Kern County, Kalifornien)	
 Inspiration Point (Los Angeles County, Kalifornien, 1429 m)	
 Inspiration Point (Los Angeles County, Kalifornien, 2188 m)	
 Inspiration Point (Napa County, Kalifornien)	
 Inspiration Point (Riverside County, Kalifornien)	
 Inspiration Point (San Diego County, Kalifornien)	
 Inspiration Point (Montana)	
 Inspiration Point (Texas)	
 Inspiration Point (Utah)